Le terme Petchedetz peut se référer à :

Toponymes

Lac Petchedetz, un plan d'eau situé dans la municipalité de Sainte-Paule, dans la MRC de La Matanie, dans la région administrative de Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 42' 10" Nord ; 67° 30' 58" Ouest.
 Mont Petchedetz, un mont du territoire non organisé de Rivière-Bonjour, dans la MRC La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 40' 22" Nord ; 67° 04' 45" Ouest.
 Petit lac Petchedetz, un plan d'eau situé dans la municipalité de Sainte-Paule, dans la MRC La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 39' 19" Nord ; 67° 32' 52" Ouest.
 Pont Petchedetz, un pont de la municipalité de Sainte-Paule, dans la MRC La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 40' 15" Nord ; 67° 32' 52" Ouest.
 Pont Petchedetz, un pont du territoire non organisé de la Rivière-Bonjour, dans la MRC La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 39' 41" Nord ; 67° 03' 54" Ouest.
 Rivière Petchedetz, un cours d'eau traversant la ville de Matane, dans la MRC La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 44' 53" Nord ; 67° 31' 24" Ouest.
 Le Gros Petchedetz, une fosse à saumons, du territoire non organisé de la Rivière-Bonjour, dans la MRC La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 39' 35" Nord ; 67° 03' 35" Ouest.
 Rivière Petchedetz Est, un cours d'eau de la municipalité de Saint-Léandre, dans la MRC La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 41' 10" Nord ; 67° 35' 30" Ouest.
 Rivière Petchedetz Sud, municipalité de Saint-Léandre, dans la MRC La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 41' 10" Nord ; 67° 35' 30" Ouest.
 Forêt ancienne de la Rivière-Petchedetz-Est, un "écosystème forestier exceptionnel" de la municipalité de Saint-Léandre, dans la MRC La Matanie, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec. Coordonnées géographiques : 48° 41' 08" Nord ; 67° 34' 40" Ouest.